Беринген () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Шаффхаузен.

Официальный код — 2932.

История 
На 31 декабря 2006 года население составляло 3216 человек.

1 января 2013 года в состав коммуны Беринген вошла коммуна Гунтмадинген.

На 31 декабря 2019 года население составляло 4925 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница